Selce ist der Name mehrerer Orte in:

Albanien
 Selce (Albanien)

Kroatien
 Selce (Kroatien)

Nordmazedonien
 Selce (Struga) in der Gemeinde Struga
 Selce (Mavrovo und Rostuša)

Slowakei
 im Okres Banská Bystrica, siehe Selce (Banská Bystrica)
 im Okres Krupina, siehe Selce (Krupina)
 im Okres Poltár, siehe Selce (Poltár)

Slowenien
 Selce (Slowenien)

Siehe auch:
 Selze